Ahmed Moustafa ist der Name folgender Personen:

* Ahmed Moustafa (Fußballspieler, 1940) (1940–2022), ägyptischer Fußballspieler
 Ahmed Moustafa (Fußballspieler, 1997) (* 1997), ägyptischer Fußballspieler